Andrzej Kaleta (ur. 1956) – polski ekonomista
 Andrzej Kaleta (ur. 1957) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki od 2017